Guggenheim je rodinné jméno amerických průmyslníků a mecenášů; může znamenat:

 Alis Guggenheim (1896–1958) – švýcarská výtvarnice a malířka
 Benjamin Guggenheim (1865–1912) – americký průmyslník, oběť nehody Titanicu
 Charles Guggenheim (1924–2002) – americký režisér a producent
 Daniel Guggenheim – více osob
 Davis Guggenheim (* 1964) – americký režisér a producent
 Edward Guggenheim (1901–1970) – anglický chemik
 Florence Guggenheim-Grünberg (1898–1989)
 Hermann Guggenheim – více osob
 Kurt Guggenheim (1896–1983) – švýcarský spisovatel
 Leopold Hirsch Guggenheim (1818–1884) – obchodník
 Marc Guggenheim (* 1970) – americký scenárista
 Markus Guggenheim (1885–1970) – švýcarský biochemik a biofyzik
 Meyer Guggenheim (1828–1905) – americký průmyslník
 Meyer Robert Guggenheim (1885–1959) – americký diplomat
 Paul Guggenheim (1899–1977) – švýcarský právník
 Peggy Guggenheim (1898–1979) – americká mecenáška, sběratelka a galeristka, neteř Solomona R. Guggenheima
 Siegfried Guggenheim (1873–1961) – německý advokát a sběratel umění
 Simon Guggenheim (1867–1941) – americký obchodník a politik
 Solomon R. Guggenheim (1861–1949) – americký průmyslník, filantrop a zakladatel nadace
 Werner Johannes Guggenheim (1895–1946) – švýcarský dramatik
 Willy Guggenheim (uměleckým jménem Varlin; 1900–1977) – švýcarský malíř

další významy
 Guggenheimovo muzeum v New Yorku
 Guggenheimovo muzeum Bilbao
 Sbírka Peggy Guggenheimové v Benátkách

Externí odkazy